Weissach oder Weißach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Orte
 Weissach, Gemeinde im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Weissach im Tal, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weißach (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth im Landkreis Miesbach, Bayern
 Weißach (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weißach (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern im Landkreis Miesbach, Bayern
 Weißach (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weissach (Kufstein), Ortsteil (Zählsprengel Weißach) der Stadt Kufstein, Tirol
 Weißach (Gemeinde Fieberbrunn), Streusiedlung bei Fieberbrunn, Tirol
 Białowieża (Kamiennik), Dorf in der Gemeinde Kamiennik, Polen 

Gewässer:
 Weißach (Bregenzer Ach), rechter Zufluss der Bregenzer Ach bei Doren, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Weißach (Murr), linker Zufluss der Murr bei Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weißach (Saalbach), rechter Quellbach des Saalbaches in Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Weißach (Tegernsee), Zufluss des Tegernsees in Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Oberbayern

Siehe auch:
 Weisach
 Weißache
 Weißbach